Лига чемпионов УЕФА 2001/02 — 10-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 47-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 15 мая 2002 года на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Победителем стал «Реал», обыгравший в финале «Байер» со счётом 2:1. Игра началась с минуты молчания в память о выдающемся игроке и тренере Валерии Васильевиче Лобановском.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2001/2002 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1995/1996 до сезона 1999/2000 включительно.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2001/2002 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2001/02 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1999/2000 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Германия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Англия и Нидерланды): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 20 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Лихтенштейна)
Второй квалификационный раунд
 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Первый групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест, в числе которых действующий победитель турнира
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Второй групповой этап
 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе
Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на втором групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Первый групповой раунд 

Следующие команды автоматически квалифицировались в групповой раунд Лиги чемпионов 2001/2002:

К этим клубам присоединились 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй групповой раунд 

Следующие команды квалифицировались во второй групповой раунд Лиги чемпионов 2001/2002:

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 

Следующие клубы получили путёвку в плей-офф:

Четвертьфиналы 
Первые матчи были сыграны 2/3 апреля 2002 года. Ответные — 9/10 апреля.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были сыграны 23/24 апреля 2002 года. Ответные — 30 апреля/1 мая.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2001/02 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2001/02
 Лига чемпионов 2001/02 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2001/02 на сайте RSSSF

2001
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году